Barmer steht für:

 Barmer (Distrikt), Distrikt in Indien
 Barmer (Tehsil), Verwaltungseinheit im Distrikt Barmer
 Barmer (Stadt), Stadt im Tehsil Barmer
 Barmer Ersatzkasse, deutsche Krankenkasse
 Barmer, Bewohner der Stadt Barmen